Olga Amelia Cribilleros Shigihara es una profesora y política peruana. Fue congresista de la República durante el periodo parlamentario 2006 - 2011 desde abril del 2008 en sustitución de la electa Tula Benites Vásquez.

Nació en Trujillo, el 18 de junio de 1967. El año 2005 se licenció como profesora de educación primaria en la Universidad Nacional de Trujillo. Entre el 2012 y el 2020 ejerció la docencia universitaria en la Universidad Privada Antenor Orrego de la misma ciudad.

Miembro del Partido Aprista, su primera participación política se dio en las elecciones municipales de 1993 cuando fue elegida como regidora para la provincia de Trujillo.. Posteriormente se presentó como candidata al Congreso de la República por el mismo partido en las elecciones generales del 2006 y del 2011. En ninguna de las dos oportunidades resultó electa aunque, el 2006 quedó ubicada como primera accesitaria.

El 1 de abril del 2008 juramentó al cargo de congresista en su calidad de primera accesitaria por el departamento de La Libertad tras el desafuero dictado en contra de la congresista electa Tula Benites Vásquez.. Tras no ser reelecta el 2011, postuló nuevamente al cargo de regidora de la provincia de Trujillo en las elecciones municipales del 2018 resultando elegida.

Referencias

Trujillanos (Perú)
Congresistas de Perú 2006-2011
Congresistas por La Libertad
Alumnado de la Universidad Nacional de Trujillo
Docentes de la Universidad Privada Antenor Orrego
Miembros del Partido Aprista Peruano